Dózsa György út, Budapest, VI., VII., VIII., XIII. és XIV. kerület
Dózsa György út, Kecskemét
Dózsa György út, Miskolc
Dózsa György út, Szentendre